Gabrovnica je lahko:
 Gabrovnica (Slovenija)
 Gabrovnica, Srbija